Черноспинный короткоклювый колибри, или Черноспинный короткоклюв (Ramphomicron dorsale)— вид птиц из семейства колибри. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Эндемики гор Санта-Марта в северной части Колумбии.

Описание 
Длина тела 9—10 см. Вес около 3,5 г. У самца очень короткий, слегка выпуклый чёрный клюв; верхняя сторона тела бархатисто-чёрная, постокулярное (заглазное) пятно белое, надхвостья пурпурно-бронзовые на кончиках; горжетка оливково-зелёная, остальная часть тела темно-серая с примесью рыжего и с зелёными пятнами дискообразной формы; хвост умеренно длинный, глубоко раздвоенный, лилово-чёрный. Самка сверху блестящая, травянисто-зелёная, надхвостья как у самца; охристо-белый цвет снизу с несколькими зелёными пятнами в форме дисков; хвост похож на хвост самца, но короче, с белыми концами внешних перьев. Неполовозрелые особи не описаны.

Биология 
Питаются нектаром Ericaceae, Erythrina, Lobeliaceae, Melastomataceae, Puya, Rubiaceae и Salvia.

Ссылки 
 Birds of the World

Колибри
Эндемики Колумбии
Животные, описанные в 1880 году